Ardenska ofenziva je ime več ofenziv:
 Ardenska ofenziva (1940)
 Ardenska ofenziva (1944)